Nutation (från latin nutare: "nicka", "svaja", "vackla", "stappla" - även "tveka") kan syfta på:

 Nutation (astronomi) – en sammanslagning av kortperiodiska effekter på jordens precession
 Nutation (botanik) – en böjning eller vridning hos växtdelar som inte orsakas av yttre påverkan
 Nutation (mekanik) – förändring i rotationsaxeln
 Inom fysiologi används "nutation/kontranutation" som beteckning på rörelser i sakroiliakaleden (iliosakralleden, "SI-leden") mellan korsben, os sacrum, och tarmben, os ilium (vid exempelvis gång).

Referenser